Гердер:
 Йоганн-Готфрід Гердер (1744–1803) — німецький філософ, фольклорист, письменник і мислитель, один з визначних представників німецького Просвітництва.

 8158 Гердер (8158 Herder) — астероїд головного поясу

Німецькі прізвища